Хуханье:

 Хуханье — шаньюй хунну с 58 года до н. э. по 31 год до н. э.
 Хуханье II — шаньюй хунну с 48 года по 55 год.